Huvudstadsregionen kan syfta på:

 Huvudstadsregionen (Danmark) – en region som omfattade Storköpenhamn med förstäder
 Huvudstadsregionen (Finland) – huvudstaden Helsingfors samt städerna Esbo, Grankulla och Vanda som är sammanbyggda med Helsingfors
 Huvudstadsregionen –  Filippinernas huvudstad Manila samt ytterligare 15 städer och 1 kommun runt om Manila,, se Metro Manila
 Höfuðborgarsvæðið (som betyder huvudstadsområdet) – ett område med till stor del sammanhängande bebyggelse, se Reykjaviks storstadsområde

Se även
Australian Capital Territory – territorium i Australien
Bryssel (region) – en av Belgiens tre federala regioner
National Capital District, Papua Nya Guinea – en provins i Papua Nya Guinea
Storlondon – ett administrativt storstadsområde kring London
Île-de-France – en fransk region
Lazio – en region i mellersta Italien
Madridregionen – en provins och autonom region i Spanien
Storstadsregionen Berlin-Brandenburg – staden Berlin och de tätbebyggda förorterna i förbundslandet Brandenburg
Storstockholm – en av SCB definierad storstadsregion i Sverige
Baltimore-Washington metropolitan area – storstadsregion i USA omfattande Baltimore och Washington DC med förorter och omgivande städer